Те́сла (русское обозначение: Тл; международное обозначение: T) — единица индукции магнитного поля в Международной системе единиц (СИ), равная индукции такого однородного магнитного поля, в котором на 1 метр длины прямого проводника, расположенного по нормали вектору магнитной индукции, с током силой 1 ампер действует сила 1 ньютон.

Через основные единицы СИ тесла выражается следующим образом:
 кг·с−2·А−1
Через производные единицы СИ тесла выражается соотношениями:
 Вб / м2
 В·с / м2
 Н·А−1·м−1

В соответствии с правилами СИ, касающимися производных единиц, названных по имени учёных, наименование единицы измерения «тесла» пишется со строчной буквы, а её обозначение «Тл» — с заглавной.

Соотношения с другими единицами измерения магнитной индукции:
 1 Тл = 10 000 гаусс (единица СГС)
 1 Тл = 1 гамма (единица, применяемая в геофизике)

Единица названа в честь изобретателя Николы Теслы. В Международную систему единиц (СИ) тесла введён решением XI Генеральной конференцией по мерам и весам в 1960 году одновременно с принятием СИ в целом.

Характерные значения 

 В космическом пространстве магнитная индукция составляет от 0,1 до 10 нанотесла (от 10−10 до 10−8 Тл).
 Магнитное поле Земли значительно варьируется во времени и пространстве. На широте 50° магнитная индукция в среднем составляет 5 Тл, а на экваторе (широта 0°) — 3,1 Тл.
 В солнечных пятнах — 0,3 Тл.
 Стандартное значение магнитной индукции, создаваемой высокопольным магнитно-резонансным томографом, — 1,5 Тл.
 Отклоняющие дипольные магниты Большого адронного коллайдера — от 0,54 до 8,3 Тл.
 В белых карликах — 100 Тл.
 Рекордное значение постоянного магнитного поля, достигнутое людьми без разрушения установки — 1200 Тл.
 Рекордное значение импульсного магнитного поля, когда-либо наблюдавшегося в лаборатории — 2800 Тл.
 Магнитные поля в атомах — от 1 до 10 килотесла (103 — 104 Тл).
 На нейтронных звёздах — от 1 до 100 мегатесла (106 — 108 Тл).
 На магнетарах — от 0,1 до 100 гигатесла (108 — 1011 Тл).
 Рекордное значение, зафиксированное в природе — ~1,6 гигатесла (109 Тл), зарегистрировано на пульсаре Swift J0243.6+6124.

Кратные и дольные единицы 
Десятичные кратные и дольные единицы образуют с помощью стандартных приставок СИ.

Примечания 

Единицы измерения магнитной индукции
Производные единицы СИ
Никола Тесла
Единицы измерения, названные в честь людей